Christopher Green est un nom pouvant désigner:

 (1652-1741), professeur de physique britannique
 (né en 1943), historien de l'art britannique
 (né en 1948), pédiatre australien
 (né en 1959), professeur de psychologie canadien
, juriste et professeur américain
, auteur australien
 (né c. 1968), écrivain-interprète de cabaret anglais
, homme politique californien, maire de Sacramento

Voir aussi

Green, Christopher